Hamaguri bezeichnet:
 ein Tor in Kyōto, bekannt durch den Aufstand am Hamaguri-Tor
 den japanischen Namen der Japanischen Venusmuschel (Meretrix lusoria)
 eine japanische Schleiftechnik